

Codici 
 A13 (astronomia) – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Naef, a Marly
 A13 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese

Autostrade 
 A13 – autostrada austriaca Innsbruck – Brennero
 A13 – autostrada francese Parigi – Bayeux
 A13 – autostrada tedesca Berlino – Dresda
 A13 – autostrada italiana Bologna – Padova
 A13 – strada lituana
 A13 – autostrada svizzera Sankt Margrethen – Ascona

Altro
 A13 (carro armato) – famiglia di carri armati cruiser inglesi
 A13 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili